Warrenton Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Warrenton Historic District (Warrenton, North Carolina), NRHP-ID 76001347
 Warrenton Historic District (Warrenton, Virginia), NRHP-ID 83004243